L'Institut Léonard de Vinci (ILV) est un établissement privé d'enseignement supérieur, créé en 2002 et situé dans le quartier d'affaire de la Défense en Île-de-France.

L'établissement s'est installé en janvier 2022 dans un nouveau campus construit dans le cadre du projet Croissant à Nanterre.

L'ILV propose une offre de formation continue et des 3èmes cycles, avec notamment, depuis 2006, des MBA destinés à des professionnels en activité ou à des étudiants à la recherche d’une spécialisation dans les secteurs du management, de la santé et du digital.

Formations 

L'Institut Léonard de Vinci est constitué de trois pôles : management, santé et digital. Un certain nombre de formations sont certifiées par la Commission nationale de la certification professionnelle et enregistrées au RNCP. En 2017 l'ILV a obtenu, pour l’ensemble de ses formations, le certificat de respect du décret « Qualité »  n°2015-790 du 30 juin 2015.

En 2018, l'ILV comptait dix formations. En 2022, le portail sur l'orientation en Île-de-France recense quatorze formations.

Certifications RNCP 
Neuf formations sont certifiées par la Commission nationale de la certification professionnelle et enregistrées au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles).

Références qualité 
L’Institut Léonard de Vinci est certifié conforme au Référentiel National Qualité 2019 565 depuis le 29/05/2020. L’ILV a obtenu la certification Qualiopi au titre des catégories suivantes : actions de formation, actions de VAE et actions de formation par apprentissage.

L’Institut Léonard de Vinci s’est engagé dans une démarche qualité depuis juillet 2013 et est certifié ISO 9001 : 2015 par Bureau Veritas.

En 2017 l'ILV a obtenu, pour l’ensemble de ses formations, le certificat de respect du décret « Qualité »  n°2015-790 du 30 juin 2015.

Classement 
Les MBAs de l'Institut Léonard de Vinci sont classés au sein du classement Eduniversal des Meilleurs Masters. 

En novembre 2019, le MBA Management de la RSE et Performance des Organisations est classé 5ème au palmarès des meilleurs cursus RSE - rubrique formation continue - par le magazine Le Point.  

En 2022, 4 MBDA et 4 Masters ont été classés dans le top 10 et top 3 des meilleurs Master 2022.

Controverses 
En novembre 2020, Mediapart révèle dans une enquête que l'ex-président de l'institut est mis en examen dans une affaire de blanchiment d'argent par établissement de fausses factures éditées par deux établissements d’apprentissage dont l'Institut Léonard-de-Vinci, reposant sur des prestations fictives. L'accusé répondra au journal qu'il n'était « en toute hypothèse animé d’aucune intention frauduleuse » et qu'il ne lui est reproché « aucun fait susceptible d’avoir été commis au préjudice de l’Institut Léonard de Vinci ».

Notes et références
Site officiel de l'Institut Léonard de Vinci

Article connexe 
 Pôle universitaire Léonard-de-Vinci

Enseignement supérieur dans les Hauts-de-Seine
La Défense